Абстинентный синдром — синдром физических и/или психических расстройств, развивающийся у больных наркоманией спустя некоторое время после прекращения приёма наркотика или уменьшения его дозы.
 Алкогольный абстинентный синдром — состояние человека после длительного употребления алкогольных напитков.
 Абстиненция (психоанализ) — термин, использующийся для описания состояния больных истерией страха и неврозом навязчивых состояний в процессе психоаналитической терапии.
 Абстиненция — добровольный волевой отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в течение определённого промежутка времени или на протяжении всей жизни.